Barcos hace referencia a varios artículos:

Lugares
Barcos, localidad portuguesa

Historia
Barcos Negros, nombre con el que fueron conocidos los barcos occidentales que arribaron a Japón entre el siglo XV y el siglo XIX.
Barcos de Nemi, construidos por orden del emperador romano Calígula
Barcos del exilio republicano español, buques de pasajeros
Barcos fenicios de Mazarrón, pecio
Barcos sagrados atenienses, trirremes

Además
Barcos de cristal, álbum de la carrera de Thomas Anders
Barcos de hormigón, cuya estructura principal está construida en hormigón armado
Barcos de papel